, также используется англицизм Шимура, — японская фамилия. Известные носители:

 Шимура, Горо (1930—2019) — японский математик.
 Симура, Такако (род. 1973) — японский мангака.
 Симура Такаси (1905—1982) — японский актёр.